

Geografia

Austria 
 Friesach – città nel distretto di Sankt Veit an der Glan (Carinzia)
 Friesach – frazione di Peggau, comune nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)
 Friesach-Sankt Stefan – frazione di Gratkorn, comune nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)